Igor Bokov (1960-), coureur cycliste soviétique ;
 Maksim Bokov (1973-), footballeur russe ;
 Nicolas Bokov (1945-2019), écrivain russe.

Homonymie de patronyme